Gaming ist der Name folgender Orte:
 Gaming, Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gaming (Gemeinde Mölbling), Ortschaft der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Südösterreich

Gaming steht für:
Gaming the System, geschicktes Ausnutzen der Regeln eines Systems, um aus dessen Schwächen einen Vorteil zu ziehen.
Das Spielen von Computerspielen.
 Gaming (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch: